Novi Lazi je lahko:
 Novi Lazi, Brod Moravice (Hrvaška)
 Novi Lazi (Slovenija)